Обсерватория Кандилли или более формально Обсерватория Кандилли и Институт исследований землетрясений (KOERI,  — турецкая обсерватория, также специализирующаяся на исследованиях землетрясений. Она расположена в Кандилле района Ускюдар на анатолийской стороне Стамбула, на вершине холма с видом на Босфор .

История 
Обсерватория, названная первоначально «Imperial обсерваторией» ( ‎, установленная в 1868 году в Румелийской части Стамбула, была посвящена в основном для прогнозирования погоды и точного хронометража.

Во время инцидента 31 марта 1909 обсерватория была уничтожена повстанцами. Однако в следующем году профессору Фатину (позже Фатину Гекмену) было поручено возобновить обсерваторию. Он выбрал нынешнее место как месторасположение обсерватории. Систематические исследования начались 1 июля 1911 года. После нескольких смен названия к 1940 году устоялось «Обсерватория Кандилли, астрономия и геофизика». В 1982 году обсерватория была присоединена к университету Богазичи. Позже учреждение было переименовано в Обсерваторию Кандилли и Научно-исследовательский институт землетрясений (KOERI).

Структура учреждения 
Обсерватория Кандилли состоит из следующих отделов, лабораторий и других учреждений, расположенных в пределах её кампуса:

 Кафедры
 

 Сейсмостойкое строительство
 Геодезия
 Геофизика

 Лаборатории
 

 Астрономия
 Геомагнетизм
 Метеорология
 Оптика

 Другие отделы
 

 Музей землетрясений
 Национальный центр мониторинга землетрясений
 Станция магнитного мониторинга
 Станция мониторинга геодезии и магнитики
 Подразделение по вопросам подготовки к стихийным бедствиям
 Солнечная башня
 Институт биомедицинской инженерии
 Научно-исследовательский центр телекоммуникаций и информатики

Кроме того, обсерваторией за пределами кампуса управляют следующие центры:

 Центр мониторинга ядерных испытаний Belbaşı, бывшая станция сейсмических исследований Belbaşı (Belbaşı, провинция Анкара)
 Центр уменьшения ущерба от землетрясений Изник (Iznik Deprem Zararlarinin Azaltilmasi Merkezi) (Изник, провинция Бурса)

Список литературы 

Геофизические обсерватории
Астрономические обсерватории Турции
Появились в 1868 году